Moncada város a spanyolországi Valenciában

 a Moncada, laktanya, amely Kubában, Santiago de Cuba városban állt
 a Moncada, regény Robert Merle Goncourt-díjas francia író 1965-ös műve, amely Fidel Castro 1953. június 26-i támadását dokumentálja a fenti laktanya ellen.

 Guillermón Moncada (1841–1895), tábornok, a kubai függetlenségi háború egyik hőse